La expresión puede referirse a dos batallas desarrolladas en Uclés (provincia de Cuenca, España):

 Batalla de Uclés (1108), en la que lucharon las tropas cristianas de Alfonso VI de León y Castilla contra las almorávides de Yusuf ibn Tasufin;
 Batalla de Uclés (1809), en la que luchó el ejército francés contra el español, en el contexto de la guerra de independencia española.